Les Élections régionales de 1953 en Styrie (Landtagswahl in der Steiermark 1953) se sont tenues en Autriche dans le land de Styrie, le . 

1953
Styrie
Février 1953